А́ренс (, ) — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Аренс, Адольф (1879—1957) — немецкий коммодор, депутат бундестага.
 Аренс, Аполлон Иванович (1860—1916) — военный инженер, генерал-майор, штатный преподаватель Николаевской инженерной академии.
 Аренс, Вера Евгеньевна (1883—1962) — русская поэтесса, переводчица.
 Аренс, Габи (род. 1981) — стрелок, выступающая в дисциплине трап и представляющая Намибию, участница двух Олимпиад.
 Аренс, Генрих (1808—1874) — юрист-философ, профессор.
 Аренс, Генрих Лудольф (1809—1881) — немецкий учёный, педагог и филолог, иностранный член Петербургской академии наук.
 Аренс, Евгений Иванович (1856—1931) — генерал флота, ординарный профессор Николаевской морской академии по истории русского флота.
 
 Аренс, Крис (род. 1976) — американский гребец.
 Аренс, Курт (также Курт Аренс младший; род. 1940) — немецкий автогонщик, чемпион Германии.
 Аренс, Лев Евгеньевич (1890—1967) — биолог, педагог, поэт, литератор, художественный критик.
 Аренс, Луи (1865—1951) — оперный певец.
 Аренс, Марлен (1933—2020) — чилийская легкоатлетка, призёр Олимпийских игр.
 Аренс, Моше (1925—2019) — израильский авиационный инженер, учёный, дипломат и политик.
 Аренс, Рольф Дитер (род. 1945) — немецкий пианист и музыкальный педагог.
 Аренс, Томас (род. 1948) — западногерманский гребной рулевой.

Географические названия 
 Аренс-де-Льедо